

Пйотрув — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Пйотрув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотрув — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотрув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Пйотрув — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрув — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрув — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Пйотрув — село в гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Пйотрув — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства